Given kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce B. Given
 David Roger Given

Robotskapade auktorsförkortningar